Moosbach kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Moosbach (vattendrag i Antarktis),

Tyskland 

 Moosbach, Bayern – kommun i Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern, Oberpfalz,

Österrike 

 Moosbach (kommun), Oberösterreich, Politischer Bezirk Braunau am Inn,